Міста Коморських Островів () — список найбільших населених пунктів Коморських Островів. За даними інтернет-видання World Gazeteer, на Коморських островах є 200 міст із населенням понад 900 осіб.

Список міст Коморських Островів

Джерела

Посилання 
 

Коморські Острови